Чолутека:

 Чолутека — город на юге Гондураса, административный центр департамента Чолутека.
 Чолутека — один из 18 департаментов Гондураса.